1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

2. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje pr. n. št. | 1. stoletje | 2. stoletje | 3. stoletje | 4. stoletje | 5. stoletje 

 Druga stoletja  

Drugo stoletje obsega leta od 101 do vključno 200. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 100 do 199.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po drugem stoletju so pisana ležeče.

 
02